

Geografia

Francia 
 Cully – ex comune ora frazione di Moulins-en-Bessin, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)

Svizzera 
 Cully – ex comune ora frazione di Bourg-en-Lavaux, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)

Persone 
 Zara Cully (1892-1978) – attrice statunitense

Pagine correlate 
Curly